Kurtz steht für:

 Kurtz (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Kurtz Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Kurtz (Michigan), Ort im Alcona County, Michigan, Vereinigte Staaten
 (6629) Kurtz, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Curtz
 Kurc
 Kurz